Аониды — в древнегреческой мифологии музы искусства, обитавшие в Аонии (поэтический эпитет Беотии).
 «Аониды» (1796—1799) — первый русский поэтический альманах; второй литературный сборник Николая Карамзина.